El topónimo Abbeville puede hacer referencia a:
 Abbeville (Alabama), una ciudad en el estado de Alabama.
 Abbeville (Carolina del Sur), una ciudad en el estado anterior.
 Abbeville (Georgia), un pueblo en el estado de Georgia.
 Abbeville (Luisiana), una ciudad en el estado de Luisiana.
 Abbeville (Manitoba), localidad en Canadá.
 Abbeville (Misisipi), un pueblo en el estado de Misisipi.
 Abbeville (Somme), una ciudad en el distrito anterior.
 Abbeville-Saint-Lucien, localidad en Francia.
 Condado de Abbeville, un condado en el estado de Carolina del Sur.
 Distrito de Abbeville, un distrito en el departamento de Somme (Francia).
 Instituto Abbeville, un instituto que se dedica al estudio de la cultura y las ideas políticas del sur de los Estados Unidos.